Terciário - período geológico
Setor terciário
Ensino superior
Ordem terceira

Desambiguação